

Nom

Toponyme 

 Gap, la préfecture des Hautes-Alpes en France ;
 Cove Gap, une ville de Pennsylvanie aux États-Unis ;
 Pine Gap, une ville d'Australie.

Autre 
Gap peut aussi désigner :
 gap (en français, bande interdite), en physique des semi-conducteurs ;
 Gap, un groupe de magasins de vêtements basé à San Francisco (États-Unis) ;
 gap junction (en français, jonction communicante), en biologie cellulaire, une jonction intercellulaire mettant en relation le cytoplasme de deux cellules voisines ;
 GapChart, un graphe pour afficher des séries temporelles qui utilise des courbes épaisses sans superposition ;
 Éditions Gap, une entreprise familiale créée par Georges Pajean en 1988 ;
 gap boursier, l'écart entre un cours extrême et le cours d'ouverture suivant en bourse, quand le cours d'ouverture n'est pas compris dans les cours de la veille

Sigle 

GAP peut désigner :
 groupement aéroporté, en France depuis 1947 ;
 glycéraldéhyde-3-phosphate, un intermédiaire de la glycolyse et de la voie des pentoses phosphates ;
 gestion actif-passif ;
 Gymnase Auguste Piccard, un établissement scolaire suisse du degré secondaire 2 situé à Lausanne ;
 groupe auxiliaire de puissance ;
 Güneydogu Anadolu Projesi (en français, Projet d'Anatolie du Sud-Est), un programme d'aménagement du Tigre et de l'Euphrate dans le Sud-Est de la Turquie ;
 Groupes d'action patriotique (en italien, Gruppi di Azione Patriottica), des groupes de la résistance en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Générateur automatique de programmes, un langage de programmation du mini-ordinateur d'IBM (AS/400) ;
 , (voir Profils DECT) ;
 Gimp Animation Plugin, un plugin d'animation pour The GIMP ;
 GAP (où GAP signifie groups, algorithms, programming), un logiciel de calcul formel ;
 GAP (où GAP signifie Groupe Avant-Première), un magazine de mode.

Formule chimique 
 GaP est la formule chimique du phosphure de gallium.

Abréviation